Френ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Монбар. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21287.

Население 
Население коммуны на 2013 год составляло 174 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 103 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 76 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 76 активных жителей работали 70 человек (40 мужчин и 30 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 27 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Френ 

Коммуны департамента Кот-д’Ор